Кевин Маги:
 Маги, Кевин — американский телевизионный администратор, работающий на кабельном канале Fox Business Network
 Маги, Кевин (1959—2003) — американский баскетболист, игравший в Европе в 1982—1994 годах
 Маги, Кевин (1962 —) — австралийский моторейсер, принимавший участие в 36 гран-при по шоссейно-кольцевым мотогонкам и победивший на гран-при 1988 года в Испании.